BBC Live in Concert (Ayers), een album van de Britse musicus Kevin Ayers
BBC Live in Concert (Big Country), een album van Big Country
BBC Radio 1 Live in Concert (Caravan), een album van de Britse rockband Caravan

Zie ook 
Live at the BBC (doorverwijspagina)